Slauko ist der Name folgender Personen:

 Slauko V. von Riesenburg (tschechisch Slavko V. z Rýzmburka), böhmischer Adeliger aus dem Geschlecht der Hrabischitzer, später Riesenburger
 Slauko der Große (auch Slavek Magnus, Slackko von Riesenburg; tschechisch Slávek Veliký auch Slávek I.; † 1226 in Ossegg), böhmischer Fürst

Siehe auch:
 Slavko